Comitatul Cheyenne sau Cheyenne County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Cheyenne County, Colorado 
 Cheyenne County, Kansas 
 Cheyenne County, Nebraska
 Cheyenne County, Jefferson Territory